Daymond Langkow (né le  à Edmonton, dans la province de l'Alberta au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière 

Le 29 août 2011, les Flames de Calgary échangent Langkow aux Coyotes de Phoenix en retour de Lee Stempniak.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1991-1992 || Americans de Tri-City || LHou ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1992-1993 || Americans de Tri-City || LHou ||65 ||22 ||42 ||64 ||96 ||4 ||1 ||0 ||1 ||4
|-
|1993-1994 || Americans de Tri-City || LHou ||61 ||40 ||43 ||83 ||174 ||4 ||2 ||2 ||4 ||15 
|- 
|1994-1995 || Americans de Tri-City || LHou ||72 ||67 ||73 ||140 ||142 ||17 ||12 ||15 ||27 ||52
|-  
|1995-1996 || Americans de Tri-City || LHou ||48 ||30 ||61 ||91 ||103 ||11 ||14 ||13 ||27 ||20
|-
|1995-1996 || Lightning de Tampa Bay || LNH ||4 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1996-1997 || Red Wings de l'Adirondack || LAH ||2 ||1 ||1 ||2 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1996-1997 || Lightning de Tampa Bay || LNH ||79 ||15 ||13 ||28 ||35 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1997-1998 || Lightning de Tampa Bay || LNH ||68 ||8 ||14 ||22 ||62 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1998-1999 || Lumberjacks de Cleveland || LIH ||4 ||1 ||1 ||2 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1998-1999 || Lightning de Tampa Bay || LNH ||22 ||4 ||6 ||10 ||15 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1998-1999 || Flyers de Philadelphie || LNH ||56 ||10 ||13 ||23 ||24 ||6 ||0 ||2 ||2 ||2
|-
|1999-2000 || Flyers de Philadelphie || LNH ||82 ||18 ||32 ||50 ||56 ||16 ||5 ||5 ||10 ||23
|- 
|2000-2001 || Flyers de Philadelphie || LNH ||71 ||13 ||41 ||54 ||50 ||6 ||2 ||4 ||6 ||2
|-
|2001-2002 || Coyotes de Phoenix || LNH ||80 ||27 ||35 ||62 ||36 ||5 ||1 ||0 ||1 ||0
|- 
|2002-2003 || Coyotes de Phoenix || LNH ||82 ||20 ||32 ||52 ||56 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 || Coyotes de Phoenix || LNH ||81 ||21 ||31 ||52 ||40 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 || Flames de Calgary || LNH ||82 ||25 ||34 ||59 ||46 ||7 ||1 ||5 ||6 ||6
|-
|2006-2007 || Flames de Calgary || LNH ||81 ||33 ||44 ||77 ||44 ||6 ||2 ||2 ||4 ||4
|-
|2007-2008 || Flames de Calgary || LNH ||80 ||30 ||35 ||65 ||19 ||7 ||3 ||2 ||5 ||0
|-
|2008-2009 || Flames de Calgary || LNH ||73 ||21 ||28 ||49 ||20 ||6 ||0 ||3 ||3 ||2
|-
|2009-2010 || Flames de Calgary || LNH ||72 ||14 ||23 ||37 ||30||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 ||Flames de Calgary ||LNH ||4 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 || Coyotes de Phoenix || LNH ||73 ||11 ||19 ||30 ||14 ||16 ||1 ||6 ||7 ||4

| || 270 || 402 || 672 || 547 || 75 || 15 || 29 || 44 || 43

En équipe nationale 

|-
| 1996 || align=left| Canada U20 || aling=left|Championnat du monde junior || 5 ||3 ||3 ||6 ||2 || align=left| Médaille d'or

Parenté dans le sport 
Frère du joueur Scott Langkow.

Références 

Naissance en septembre 1976
Naissance à Edmonton
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage du Lightning de Tampa Bay
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Joueur du Lightning de Tampa Bay
Joueur des Flyers de Philadelphie
Joueur des Coyotes de Phoenix
Joueur des Flames de Calgary
Joueur des Red Wings de l'Adirondack
Joueur des Lumberjacks de Cleveland
Joueur des Americans de Tri-City
Attaquant de hockey sur glace